Атемпа има више значења:

 Атемпа (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атемпа (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атемпа (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атемпа (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атемпа (Сантијаго Тескалсинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Атемпа (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атемпа (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атемпа (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атемпа (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Атемпа (Иламатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атемпа (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атемпа (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атемпа (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атемпа (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику